Карл Теодор — курфюрст Баварии в 1777—99 годах.
 Названные в его честь баварские принцы:
 Карл Теодор (1795—1875)
 Карл Теодор (1839—1909)